Venceslau Brás —  9º presidente do Brasil
 Wenceslau Braz (Minas Gerais) —  município do estado de Minas Gerais
 Wenceslau Braz (Paraná) —  município do estado do Paraná

Desambiguações de topônimos